Вторым уровнем административного деления Фарерских островов являются 30 коммун () или муниципалитетов, в которых расположены около 120 населённых пунктов. До 1 января 2009 года коммун было 34, до 1 января 2005 года — 48.

Список 
С 1 января 2009 года Фарерские острова делятся на 30 коммун:

Бывшие коммуны 
  — вошла в коммуну Вага
  — вместе с Лейрвиком вошла в коммуну Эйстюр
  — вместе с Гёту вошла в коммуну Эйстюр
  — вошла в коммуну Вага
  — вошла в коммуну Рунавик
  — вошла в коммуну Клаксвик

См. также 
 Города Фарерских островов
 Регионы Фарерских островов
 Список островов Фарерского архипелага

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные Фарерских островов